Caio Otávio (equestre) - equestre
 Caio Otávio (tribuno militar) - tribuno militar durante a Segunda Guerra Púnica, filho do antecessor
 Caio Otávio (avô de Augusto) - agiota, filho do antecessor
 Caio Otávio - governador da Macedônia, filho do antecessor e pai do imperador Augusto
 Caio Otávio Lenas, cônsul sufecto romano em 33.
 Caio Otávio Lenas, marido de Rubélia Bassa, bisneta de Augusto, e tio do imperador Nerva. Filho do anterior.
Desambiguação